

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 5 podstawowych
 Porąbka – część miasta Łódź
 Porąbka – część miasta Nowa Ruda
 Porąbka – część miasta Sosnowiec
 Porąbka – część wsi Siedliska w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wojcieszków
 Porąbka – osada leśna wsi Rojewo w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz
 Porąbka – część wsi Szczepanowice w woj. łódzkim, w pow. piotrkowski, w gminie Gorzkowice
 Porąbka – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra 
 Porąbka – część wsi Miłkowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Korzenna
 Porąbka – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż 
 Porąbka – część wsi Jaroszówka w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Porąbka – część wsi Wrocanka w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Tarnowiec
 Porąbka – część wsi Mała w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ropczyce
 Porąbka – część wsi Furmany w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Gorzyce
 Porąbka – część wsi Nowe Huty w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Tuchomie
 Porąbka – wieś w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Porąbka 
 Porąbka – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Resko
 Porąbka – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój

 Nieoficjalne nazwy miejscowości
 Porąbka – nieoficjalna nazwa kolonii wsi Olszamowice, w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Fałków

Wzniesienia w Polsce 
 Porąbka – wzgórze na Garbie Tenczyńskim, pomiędzy miejscowościami Tenczynek a Nawojowa Góra
 Porąbka (352,7 m n.p.m.) – wzniesienie na Pogórzu Izerskim, położone w woj. dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim, w gminie Bogatynia
 Porąbka (173,1 m n.p.m.) – wzniesienie na Pojezierzu Drawskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Ostrowice

Cieki wodne w Polsce 
 Porąbka – potok, dopływ Jabłonicy
 Porąbka – potok, dopływ rzeki Łososina

Zobacz też 
 Porąbka Iwkowska, Porąbka Uszewska
 Porąbki

Linki zewnętrzne